José Olivares Larrondo (1892-1960), écrivain et journaliste basque ;
 Julie Hlavacek-Larrondo (née en 1986), astrophysicienne canadienne et professeure à l'Université de Montréal ;
 Marcelo Larrondo (né en 1988), footballeur argentin naturalisé chilien.